Галевка — топоним:

Белоруссия 
 Галевка — деревня в Малоритском районе Брестской области.

Россия 
 Галевка — деревня в Чаинском районе Томской области, упразднена в 2004 году.
 Галевка — деревня в Богородицком районе Тульской области.
 Галевка — река в Красноярском крае, приток Енисея.